Darling (v angličtině miláček) může znamenat:

 Geografie
 Darling (řeka) — řeka v Austrálii
 Darling (hřbet) — horský hřbet v jihozápadní Austrálii
 Darling (Západní Kapsko) — město v Západním Kapsku v Jihoafrické republice

 Kultura
 Darling, česky Drahoušek — britský film režiséra Johna Schlesingera z roku 1965
 Darling (film, 2007) — švédský film režiséra Johana Klinga z roku 2007

 Příjmení
 Ron Darling — bývalý hráč Major League Baseball
 Ralph Darling — bývalý guvernér Nového Jižního Walesu v Austrálii